Los longipterígidos (Longipterygidae) son una familia extinta de aves enantiornites que vivieron durante el principio del período Cretácico en lo que ahora es China. Todos los especímenes conocidos provienen de la Formación Jiufotang y la Formación Yixian, que data de principios de la época Aptiense, hace 125-120 millones de años.

Clasificación 
El siguiente cladograma se basa en el análisis filogenético de Wang et al. de 2014:

Referencias

Enlaces externos 

Enantiornithes
Familias de aves
Aves del Cretácico
Aves extintas de Asia